Мазикин — русская фамилия.

Известные носители:
 Мазикин, Алексей Андреевич (род. 1975) — украинский боксёр-профессионал.
 Мазикин, Валентин Петрович (род. 1945) — исполняющий обязанности главы администрации Кемеровской области в 2001 году.
 Мазикин, Егор Иванович (1913—1992) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза (1945).